Fotboll vid internationella öspelen 2015 (herrar) avgjordes mellan 28 juni och 3 juli 2015. Turneringen vanns av Guernsey som tog sin tredje titel.

Grupp A

Tabell

Matcher

Grupp B

Tabell

Matcher

Grupp C

Tabell

Matcher

Grupp D

Tabell

Matcher

Placeringsmatcher

Match om 15:e plats

Match om 13:e plats

Match om 11:e plats

Match om 9:e plats

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Slutspel

Semifinal

Match om 3:e plats

Final

Slutställning

Källor
Internationella öspelen 2015

Fotboll i Jersey
Fotboll i Storbritannien
Internationella öspelen
Fotbollsåret 2015